Merijn Tinga, een Nederlands bioloog, beeldend kunstenaar, kitesurfer en activist, bijgenaamd Plastic Soup Surfer
Tinga (mythologie), een vrouw uit de Griekse en Berberse mythologie
Tinga (Sneek), een wijk in de stad Sneek in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)
Voetbalnaam van de Braziliaanse voetballer Paulo César Fonseca do Nascimento